linea S13 del servizio ferroviario suburbano di Milano
 linea S13 del servizio ferroviario suburbano della Moravia-Slesia
 linea S13 della S-Bahn Reno-Ruhr
 linea S13 – linea della rete celere di Zurigo